Армия Бога:

 Армия Бога — правохристианская повстанческая группировка в Мьянме
 Армия Бога — христианская террористическая организация, которая борется против проведения абортов (штаб-квартира в США)

См. также 
 Господня армия сопротивления